A Copa das Nações do Golfo Sub-17 de 2008 foi a primeira edição da Copa das Nações do Golfo Sub-17, realizada na Arábia Saudita. Apenas 4 seleções participaram e por ser país-sede a Arábia Saudita foi cabeça-de-chave no grupo único.

Nações participantes

Grupo Único

Partidas

Premiações 

Competições da UAFA
Copa das Nações do Golfo